Marie Hilger ist der Name folgender Personen:

* Marie-Elisabeth Hilger (* 1935), deutsche Historikerin
 Marie-Luise Hilger (1912–1996), deutsche Juristin und Richterin